«The Crusher» — третій студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 8 травня 2001 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Amon Amarth
Англомовні музичні альбоми